Karaton kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Kelurahan Karaton, administrativ by, Banten,

Kazakstan 

 Karaton (ort i Kazakstan), Atyraw, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar